gewoon knuppeltje
 gracieus knuppeltje
 zwart knuppeltje